Il termine Osaka può riferirsi a:

Geografia

Giappone
 Osaka – città giapponese
 Prefettura di Osaka – prefettura giapponese con capoluogo Osaka
 Università di Osaka – università della città di Osaka
 Ōsakasayama – città della Prefettura di Osaka
 Osaka – municipalità soppressa nel 2004 della Prefettura di Gifu

Stati Uniti d'America
 Osaka – cittadina di un'area non incorporata in Virginia

Persone
 Naomi Osaka – tennista giapponese

Sport

Atletica leggera
 Osaka 2007 – campionati di atletica leggera che si sono svolti a Osaka nel 2007
 Osaka Grand Prix – meeting internazionale di atletica leggera
 Osaka Grand Prix 2007 – edizione del 2007 dell'Osaka Grand Prix

Tennis
 Osaka Mayor's Cup World Super Junior Tennis Championships 2011 – torneo di tennis svoltosi nel 2011 a Osaka
 ATP Osaka – Torneo maschile di tennis disputato a Osaka nel 1973, 1993 e 1994

Calcio
 Osaka Expo '70 Stadium – stadio sportivo polivalente situato a Suita, città della Prefettura di Osaka

Musica
 Osaka Popstar – band pop punk
 Osaka Popstar and the American Legends of Punk – album della band Osaka Popstar
 Osaka Performance Doll – gruppo musicale femminile

Altro
 TV Osaka – rete televisiva giapponese
 7434 Osaka – asteroide della fascia principale
 Ōsaka – altro nome di Ayumu Kasuga, un personaggio del manga e anime Azumanga daiō

Pagine correlate
 Aeroporto di Osaka